Galileo může být:

 Galileo Galilei – italský vědec (1564–1642)
 Galileo (navigační systém) – navigační systém Evropské unie, konkurence GPS a GLONASS
 Galileo (sonda) – americká sonda k planetě Jupiter
 Galileo (muzikál) – český muzikál
 Galileo (knižní edice) – edice nakladatelství Academia
 Intel Galileo – mikrořadič společnosti intel na platformě Arduino